Stefan Straub (Saarbrücken, 25 de janeiro de 1971) é um futebolista alemão que atua atualmente no Alemannia Aachen, rebaixado na temporada anterior.

Nascidos em 1971
Goleiros da Alemanha
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do 1. FC Saarbrücken
Futebolistas do SV Waldhof Mannheim
Futebolistas do Alemannia Aachen